Юлия Валентиновна Джима (; 19 септември 1990 г., Киев) е украинска биатлонистка. Олимпийска шампионка от 2014 г. в щафетата, трикратна медалистка от световни първенства, победителка в етапи на Световната купа, петкратна европейска шампионка.

Биография 
Бащата на спортиста е Валентин Джима, бивш съветски биатлонист, участник в Олимпийските игри в Лилехамер.

За основния национален отбор на Украйна Джима дебютира през сезон 2011 на етапа на Световната купа в Оберхоф и в първото си състезание успява да спечели точки, като се нарежда 34-та в спринта. Участва в световното първенство по биатлон в Руполдинг. На последния етап от Световната купа в Ханти-Мансийск, Юлия показва най-добрия си резултат за сезона, заемайки 17-то място в спринта. В продължение на 12 години тя учи във Факултета по хуманитарни науки на Сумския държавен университет.

Личен живот 
Не е омъжена, няма деца.

Хоби – рисуване, музика, гледане на телевизия.

Представяне на големи състезания

Световни първенства за юноши

Европейски първенства 

[*] – състезания за юноши

Световни първенства

Участие в Олимпийски игри

За Световната купа

Сезон 2011/12 - дебют в Световната купа 
В края на декември 2011 г. президентът на Федерацията по биатлон на Украйна Владимир Бринзак обявява, че Джима е включена в отбора за четвъртия етап на Световната купа.

Дебютът на Юлия в Световната купа се състои на 4 януари 2012 г. на четвъртия етап в Оберхоф, Германия. Джима, заедно с Елена Пидрушна, Вита и Валя Семеренко, заема 8-мо място в щафетата, почти на четири минути зад победителите – руския отбор. Ден по-късно, на 6 януари, украинката дебютира в личната надпревара – спринта, където заема 34-то място (0 + 0), спечелвайки първите точки в кариерата си. Юлия пропуска следващите три етапа. 21-годишната спортистка се завръща в Световната купа на осмия етап, който се провежда във финландския град Контиолахти. Пропуска смесената щафета, но заема 19-то място в спринта. В преследването украинката се изкачва с 14 позиции, заемайки крайното 33-то място. На световното първенство в Руполдинг Джима участва в две състезания: спринт и преследване, завършвайки съответно 39-а и 48-а. Последният етап от сезона е сравнително успешен за Юлия: в спринта тя заема 17-о място, показвайки по това време най-добрия резултат в кариерата си. Въпреки това не успява да затвърди успеха си в преследването и с пет наказателни обиколки украинката заема 38-о място. В общото класиране Юлия Джима е на 60-то място, спечелвайки 66 точки.

Сезон 2012/13 - първи пълен сезон и сребро на Световното първенство 
Сезон 2012/13 е първият пълен сезон в кариерата на младата спортистка. Джима участва в 8 от 9 етапа, като пропуска само седмия етап в Холменколен, а също така печели сребро на световното първенство в щафетното състезание.

Първите три етапа са неуспешни за Джима: тя успява само два пъти да влезе в топ 20 в индивидуалните състезания, заемайки съответно 13-то и 15-то място в спринтовете в Остерсунд и Хохфилцен. В първата щафета за сезона Юлия, заедно с отбора, заема второ място, отстъпвайки на норвежките.

Световна купа

Класиране на Световните купи

Подиуми

Резултати 

Таблицата показва местата, заети от спортистката в състезанията от сезона.

Инд – индивидуална гонка Пр – преследване Спр – спринт МС – масов старт Щаф – щафета См – смесена щафета Есм – единична смесена щафета DNS – състезателят е заявен, но не стартира DNF – състезателят стартира, но не завършва LAP – по време на състезанието (при преследване и масов старт) състезателят изостава от лидера с повече от кръг и е отстранен от пистата DSQ – дисквалифициран отм – състезанието е отменено- – състезателят не участва в това състезание

Държавни награди 
 Орден „За заслуги“, II степен (9 септември 2017 г.) 
 Орден „За заслуги“, III степен (23 август 2014 г.) 
 Орден на княгиня Олга, III степен (8 март 2021 г.)

Източници 

Украински олимпийски шампиони
Украински биатлонистки